Пандозия (Pandosia) е име на:

 Пандозия (Епир), древен град в Епир (Теспротия), Гърция
 Пандозия (Брутиум) (днешен Кастролиберо), древен град в Брутиум (дн. Калабрия), Италия
 Пандозия (Лукания) (днес Турси), древен град в Лукания (дн. Базиликата), Италия